Blind Faith peut désigner :
 , un groupe de rock britannique ;
 Blind Faith, l'unique album studio de ce groupe, sorti en 1969 ;
 Blind Faith, une chanson du groupe de metal progressif américain Dream Theater sortie en 2002.